

Physique 
 On parle d'échelle naturelle quand les grandeurs physiques sont exprimées dans un système d'unités naturelles, c'est-à-dire un système d'unités uniquement basé sur des constantes physiques universelles.

Musique 
 Une échelle naturelle est une échelle musicale dont les degrés se succèdent selon des rapports de fréquence constants.
 Dans la musique occidentale, l'échelle naturelle est l'échelle de la gamme naturelle.
 L'échelle diatonique naturelle est l'échelle diatonique (heptatonique) dans laquelle on n'utilise aucune altération.